Бело́тт-Сен-Лора́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 85 км на північний схід від Безансона, 50 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Белотт-Сен-Лоран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Белотт-Сен-Лоран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона